Unió, halmazelméleti fogalom
Unio, világszerte elterjedt édesvízi kagylónem

Politika
Reálunió
Perszonálunió
Unio, Magyarország egyesülése Erdéllyel, utolsó a 12 pontból
Unió az Európai Unió rövid neve a magyar köznyelvben
Unió az amerikai polgárháborúban az északi oldal, a jenkik